Santa Luce – comune italiano della provincia di Pisa
 Santa Luce – frazione di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo
 Santa Luce Orciano – comune della provincia di Pisa esistito nel Novecento
 Lago di Santa Luce – lago della provincia di Pisa